Body Language (singel Queen)
 Body Language (album Kylie Minogue)